Нитрокрасители - ароматические нитросоединения, содержащие нитрогруппу, находящуюся в орто-положении к электродонорному заместителю - гидроксилу или аминогруппе, дают окраску от желтого до коричневого цветов.

В зависимости от донорного заместителя нитрокрасители подразделяются на гидроксинитрокрасители и аминонитрокрасители.

Гидроксинитрокрасители 
Гидроксинитрокрасители обладают глубокой окраской, но низкой светостойкостью и поэтому в настоящее время вышли из употребления, примером таких красителей являются тринитрофенол (пикриновая кислота), динтронафтол (желтый Марциуса) и его сульфопроизводное (нафтоловый желтый С):

Аминонитрокрасители 
Аминонитрокрасители окрашены менее глубоко, чем гидроксинитрокрасители, но более светочтойки и применяются и в настоящее время. Практически все аминонитрокрасители являются нитропроизводными дифениламина и синтезируются реакцией замещенных ароматических аминов с производными 2-нитрохлор- и 2,4-динитрохлорбензолов. Исторически первый вошедший в широкое употребление аминонитрокраситель - антралан желтый РРТ - был синтезирован и производится до сих пор именно этим методом: 

Аминонитрокрасители, не несущие кислотных групп, применяют в качестве дисперсионных красителей (например, в окраске полиэфирных волокон), при вводе в состав сульфогруппы применяются в качестве кислотных красителей для шерсти, полиамидных волокон и кожи.

Литература 
 

Нитрокрасители